

Luoghi

 Carpi, comune in provincia di Modena
 Carpi d'Adige, frazione di Villa Bartolomea  in provincia di Verona

Cognomi

 Aldo Carpi, pittore italiano
 Fiorenzo Carpi, compositore italiano
 Giovan Battista Carpi, fumettista italiano
 Jacopo Berengario da Carpi, anatomista italiano
 Oreste Carpi, pittore italiano
 Zachariah Carpi, rivoluzionario
 Romolo Carpi, atleta italiano e Console del Porto di Genova

Storia
 Carpi, popolo di origine dacica
 Battaglia di Carpi, scontro militare del 1701 avvenuto a Carpi d'Adige, nel corso della Guerra di successione spagnola

Altro

 Carpi Football Club 1909, squadra di calcio di Carpi